Ми́тин (Митина) — русская фамилия.

Митин 
 
 Митин, Анатолий Владимирович (род. 1938) — советский и российский физик, профессор Казанского национального исследовательского технологического университета.
 
 Митин, Борис Сергеевич (1938—2000) — советский и российский учёный материаловед и организатор образования.
 Митин, Валентин Михайлович (род. 1947) — советский и российский политический и государственный деятель, менеджер. Директор завода «Штамп», президент Тульского союза промышленников и предпринимателей (1990—1996).
 Митин, Валерий Иванович (род. 1949; Мотыль) — российский вор в законе.
 Митин, Василий Иванович (1901—1983) — советский писатель.
 
 
 Митин, Гавриил Степанович (1908—1941) — советский солдат Второй мировой войны. Панфиловец, Герой Советского Союза (посмертно).
 Митин, Генрих Алексеевич (род. 1931) — советский и российский литературный критик, литературовед.
 
 
 Митин, Лев Иванович (1925—1998) — советский гидрограф, океанограф, контр-адмирал.
 Митин, Марк Борисович (1901—1987) — советский философ и публицист.
 Митин, Николай Иванович (1914—1943) — советский лётчик-истребитель.
 Митин, Потап Сергеев (†1646 или †1669) — русский иконописец.
 Митин, Самсон Сергеев (†1646) — русский иконописец.
 
 
 Митин, Степан Сергеев (†1653) — русский иконописец.

Митина

См. также 
 Митин журнал — литературно-художественный журнал
 Митино

Примечания